Krivaja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Berek, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, naselje ima 37 stanovnika u 15 domaćinstava.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Berek